Синьоре () — французская фамилия. Известные носители:
 Синьорэ, Виктор Антуан (1816—1889) — французский врач и энтомолог.
 Симона Синьоре (1921—1985) — французская актриса кино и театра.